Моисеево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Моисеево — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Моисеево — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Моисеево — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Моисеево — село в Благоварском районе Башкортостана.
 Моисеево — село в Котовском районе Волгоградской области.
 Моисеево — село в Жирновском районе Волгоградской области, упразднено в 2004 г.
 Моисеево — деревня в Дмитриевском районе Курской области.
 Моисеево — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Моисеево — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Моисеево — село в Уваровском районе Тамбовской области.